The Banker puede hacer referencia a:

The Banker, una película nigeriana de 2015.
The Banker, una película estadounidense de 2020.